Răstoaca se poate referi la următoarele toponime:

Nume de localități
Răstoaca, Bacău
Răstoaca, Vrancea

Nume de cursuri de apă
 Răstoaca, nume alternativ al râului Sabar, afluent al râului Argeș
 Răstoaca, nume alternativ al râului Valea Mare, afluent al râului Netezi
 Răstoaca Mare, afluent al râului Falcău
 Răstoaca Mică, afluent al râului Răstoaca Mare